Trollholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trollholmen, Åland, 
 Trollholmen, Nagu, Åboland, 
 Trollholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Trollholmen, en del av Strömsö, Raseborg, 
 Trollholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Trollholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Trollholm
Norra Trollholmen
Södra Trollholmen

Robotskapade Finlandförgreningar